Camponotus kurdistanicus — вид муравьёв рода  (подрод Myrmentoma) из подсемейства формицины (Formicinae).

Распространение 
Ближний Восток: Израиль и Турция, Азербайджан и Иран.

Описание 
Отличаются от близких видов мезосомой более светлой чем бёдра, чёрной головой и брюшком, усеченным передним краем клипеуса (медиально цельный), отсутствием метанотальной бороздки
Рабочие муравьи имеют длину 4,9—5,2 мм, длина головы = 1,14—1,37 мм, ширина головы = 1,01—1,25 мм.

Примечания

Литература 
 
 
 Karaman, C. 2011. Camponotus Mayr, 1861 (Hymenoptera, Formicidae, Formicinae) Cinsi Turkiye Revizyonu. Ph.D. Dissertation, Trakya University; Edirne; V + 225 pp.

Ссылки 
 Camponotus kurdistanicus на сайте Eol.org
Кампонотусы
Животные, описанные в 1898 году
Насекомые Азии
Таксоны, описанные Карлом Эмери